Georges Aeby (voetballer) (1913-1999), Zwitsers voetballer
 Georges Aeby (componist) (1902-1953), Zwitsers componist